Isia – dziecięce lub poufałe zdrobnienie od imion Jadwiga, Dominika, Agnieszka i Weronika
 Isia – Agnieszka Radwańska
 Isia – postać literacka z dramatu Wesele, wzorowana na Jadwidze Tetmajer-Naimskiej
 Isia (łac.) – rodzaj motyli z podrodziny niedźwiedziówkowatych
 Isia (łac.) – rodzaj grzybów z rzędu Sordariales

Pseudonimy 
 Krystyna Kabzińska ps. „Isia” – chemiczka, uczestniczka powstania warszawskiego, podporucznik Wojska Polskiego
 Jadwiga Podrygałło ps. „Isia” – uczestniczka powstania warszawskiego, porucznik Armii Krajowej
 Irena Kubicka ps. „Isia” – sanitariuszka powstania warszawskiego, po II wojnie światowej zakonnica
 Hanna Ewelina Sokołowska ps. „Isia” – sanitariuszka powstania warszawskiego, po II wojnie światowej skazana na karę śmierci

Skrótowce 
 ISIA (ang. International Ski Instructors Association) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Instruktorów Narciarstwa
 ISIA (wł. Istituto superiore per le industrie artistiche) – uniwersytecki instytut wzornictwa przemysłowego we Włoszech (w Rzymie, Florencji, Faenzy i Urbino)